«Парана́» () — бразильский футбольный клуб из города Куритиба, штат Парана. Клуб занимает третье место в штате Парана (после «Коритибы» и «Атлетико Паранаэнсе») по количеству чемпионских титулов, а также, согласно данным двух исследовательских институтов (Ibope и Datafolha), третьим по числу болельщиков клубом своего штата.

История

Предшественники команды 
 В 1914 году в Куритибе были основаны две команды — «Савойя» и «Британия».
 В 1921 году был образован клуб «Палестра Италия» (Куритиба).
 В 1930 году был образован Клуб Атлетико «Ферровиарио» («Железнодорожный» атлетический клуб).

 «Британия» в течение 13 лет (с 1915 по 1928) выиграла семь чемпионатов штата.
 «Палестра Италия» выиграла три чемпионата штата (1924, 1926, 1932)
 Клуб Атлетико «Ферровиарио» с 1930 по 1967 год выиграл восемь чемпионатов штата.
 1971 год — «Британия», «Палестра Италия» и «Ферровиарио» объединились в ФК «Колорадо»
 «Колорадо» выиграл чемпионат штата в 1980 году.

 «Савойя» («Савойя Агуа Верди», или просто «Агуа Верди») выиграла чемпионат штата 1967 года.
 1971 — «Агуа Верди» сменила название на Спортивный клуб «Пинейрос».
 «Пинейрос» выиграл ещё два чемпионата штата — в 1984 и 1987.

В 1989 году «Пинейрос» и «Колорадо» объединились в единую команду — «Парану». Суммарно все объединившиеся клубы выиграли 21 чемпионат штата. Именно этим объясняется большое количество болельщиков клуба и его дальнейшие успехи.

Клуб «Парана» 
Уже в качестве единого клуба «Парана» выиграла за полтора десятилетия семь чемпионатов штата, а также вышла в Серию А бразильского чемпионата, где также продолжила показывать стабильные результаты. В 2006 году, заняв 5-е место в чемпионате, «Парана» получила путёвку в розыгрыш Кубка Либертадорес.

Символы

Форма 
 Основная форма команды: футболки красно-синие (правая половина одного цвета, левая — другого), белые трусы и гетры.
 Запасная форма: белые футболки и гетры, тёмно-синие трусы.

Достижения 
  Чемпион штата Парана (7): 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2006
  Чемпион Бразилии в Серии B (2): 1992, 2000
  Чемпион штата Парана — предшественники клуба завоевали 21 чемпионский титул.

Статистика выступлений с 2001 года

Знаменитости

Знаменитые игроки 

  Фред Нелсон
  Режис
  Маркос
  Флавио
  Ажеу
  Адоилсон
  Элсио
  Лукас Пьерре
  Лусио Флавио
  Рикардиньо
  Сауло
  Маурилио
  Реналдо
  Боржис

Известные тренеры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Параны
Спортивные клубы Куритибы